ruiny – pozostałości zniszczonego obiektu budowlanego
 Ruina – okres w historii Hetmanatu